Stjepan Tvrtko of Tvrtko I van Bosnië (1338 – 10 maart 1391) was ban van Bosnië van 1353 tot 1377 en de eerste koning van Bosnië van 1377 tot 1391. Tijdens zijn heerschappij bereikte Bosnië een hoogtepunt, waarbij delen van het huidige Servië, Kroatië en Montenegro werden ingelijfd. Tvrtko I van Bosnië behoorde tot de Kotromanić-dynastie.

Familiebanden
Stjepan Tvrtko was de eerstgeboren zoon van Vladislav van Bosnië (Vladislav Kotromanić) en prinses Jelena Šubić, een telg uit de gerenommeerde Šubić-familie, en kleinzoon van Stjepan I Kotromanić, ban van Bosnië van 1287 tot 1290, en zijn echtgenote uit de Nemanjić-dynastie Elisabeth van Servië (de dochter van Stefan Dragutin, koning van Servië (1276 tot 1282), en Catharina van Anjou).

Ban van Bosnië
Stjepan Tvrtko volgde zijn oom Stjepan II Kotromanić op als ban van Bosnië in 1353. Gezien zijn jonge leeftijd (15 jaar) was zijn vader Vladislav Kotromanić enige tijd de facto regent van Bosnië.

Koning van Bosnië
In 1377 kroonde Tvrtko zichzelf tot koning en werd zo de eerste koning van Bosnië.

Vlag
Een van de oudste bekende vlaggen van Bosnië was die van Tvrtko I. Hij plaatste zijn wapen op een wit veld. Zijn wapen komt ook, ietwat anders ontworpen, voor op de vlag van Bosnië en Herzegovina die in gebruik was van 1992 tot 1998. Tvrtko's wapen was blauw met zes gele fleurs-de-lys en een witte diagonale band.

Zie ook
 Zrinski

Voorouders

Persoon in de 14e eeuw
Koning van Bosnië